Le championnat de Suède de football 1940-1941 est la  de ce championnat.

Classement 

 
|}

Bilan de la saison

Lien externe 

  Page du championnat sur RSSSF

Championnat de Suède de football
Suède
Suède
1940 en Suède
1941 en Suède